Mondiali 1955 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1955:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1955 – 6ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1955 – 15ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1955 – 4ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1955 – 52ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1955 – 28ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1955 – 6ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1955 – 22ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1955 – 11ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1955 – 16ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1955 – 7ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1955 – 2ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1955 – 4ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1955 – 5ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1955 – 46ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1955 – 47ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1955 – 6ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1955 – 11ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1955 – 1ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1955 – 32ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1955 – 22ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1955 – 17ª edizione